Schigalowo (russisch  (wenn nicht anders angegeben) oder ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schigalowo (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Schigalowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Schigalowo (Smolensk, Potschinok), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Potschinok
 Schigalowo (Smolensk, Welisch), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Welisch
 Schigalowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer (russisch )
 Schigalowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir